Albert Schultz ist der Name folgender Personen:

* Albert Schultz (Bildhauer) (1871–1953), französischer Bildhauer
 Albert Schultz (Politiker) (1940–1993), österreichischer Politiker
 Albert Schultz (Schauspieler) (* 1963), kanadischer Schauspieler
 Albert Schultz-Lupitz (1831–1899), deutscher Agrarwissenschaftler und Politiker, MdR